Kemangkon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemangkon, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kemangkon, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar